Das Prager Schachfestival 2019 war die erste Austragung einer Reihe von Schachturnieren in der tschechischen Hauptstadt Prag. Es fand vom 5. bis 16. März 2019 statt.

Dabei wurden zwei Einladungsturniere veranstaltet, das Masters und das Challengers, sowie ein Open- und mehrere Ratings-Turniere. In allen Turnieren galt die 30-Züge-Regel, d. h. kein direktes Remisangebot vor dem 30. Zug. Auch das Zeitformat war gleich: 90 Minuten für die ersten 40 Züge, danach weitere 30 Minuten für die restliche Partie; außerdem gab es einen Zeitgewinn von 30 Sekunden ab dem ersten Zug.

Masters 
Beim Masters wurden ein einfaches Rundenturnier ausgetragen. Dabei wurden insgesamt 44.000€ Preisgeld ausgespielt. Als Tie-Break diente nach den Punkten der direkte Vergleich der betroffenen Spieler untereinander (DV), danach die Wertung nach Sonneborn-Berger (SoBe) und zuletzt die gespielten Partien mit den schwarzen Steinen (SP).

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+Prague International Chess Festival - Masters, 5. – 15. März 2019, Prag, Kategorie XIX (2715,3)
|-
! Platz
! Titel
! Name
! Elo-Zahl
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! Punkte
! DV
! SoBe
! SP
|-
| 1 || GM ||align=left|  Nikita Witjugow || 2726 || * || ½ || ½ || 1  || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 5½ ||  ||  ||  
|-
| 2 || GM ||align=left|  Santosh Gujrathi Vidit || 2711 || ½ || * || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 5 || 2 || ||  
|-
| 3 || GM ||align=left|  Radosław Wojtaszek || 2722 || ½ || ½ || * || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 5 || 1½ || 22,00 || 
|-
| 4 || GM ||align=left|  Jan-Krzysztof Duda || 2731 || 0 || ½ || ½ || * || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 5 || 1½ || 20,75 ||  
|-
| 5 || GM ||align=left|  Boris Gelfand || 2655 || ½ || 0 || ½ || ½ || * || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 5 || 1 ||  ||  
|-
| 6 || GM ||align=left|  Samuel Shankland || 2731 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || * || ½ || ½ || ½ || ½ || 4½ ||  || ||  
|-
| 7 || GM ||align=left|  P. Harikrishna || 2730 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || * || ½ || ½ || ½ || 4 || 1 || 17,75 ||  
|-
| 8 || GM ||align=left|  Richárd Rapport || 2738 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || * || ½ || 1 || 4 || 1 || 17,00 || 4 
|-
| 8 || GM ||align=left|  David Navara || 2739 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || * || 1 || 4 || 1 || 17,00 || 4 
|-
| 10 || GM ||align=left|  Viktor Láznička || 2670 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || * || 3 ||  ||  ||  
|-
|}

Challengers 
Auch das Challengers wurde als einfaches Rundenturnier gespielt. Auch die Tie-Breaks waren identisch.

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+Prague International Chess Festival - Challengers, 5. – 14. März 2019, Prag, Kategorie XIV (2592,3)
|-
! Platz
! Titel
! Name
! Elo-Zahl
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! Punkte
! DV
! SoBe
! SP
|-
| 1 || GM ||align=left|   David Antón Guijarro || 2643 || * || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 6 ||  ||  || 
|-
| 2 || GM ||align=left|   Jan Krejčí || 2570 || ½ || * || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 5½ ||  ||  || 
|-
| 3 || GM ||align=left|   Ju Wenjun || 2580 || ½ || ½ || * || 1 || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 5 || 1 ||  || 
|-
| 4 || GM ||align=left|   Peter Michalík || 2565 || 1 || 1 || 0 || * || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 5 || 0 || || 
|-
| 5 || GM ||align=left|   Jiří Štoček || 2592 || ½ || ½ || 0 || ½ || * || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 4½ || 1 ||  || 
|-
| 6 || GM ||align=left|   Alexei Schirow || 2667 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || * || ½ || 0 || 1 || 1 || 4½ || 0 ||  || 
|-
| 7 || GM ||align=left|   Thai Dai Van Nguyen || 2546 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || * || ½ || 1 || ½ || 4 || 1½ ||  || 
|-
| 8 || GM ||align=left|   R. Praggnanandhaa || 2532 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || * || ½ || 0 || 4 || 1 ||  || 
|-
| 9 || GM ||align=left|   Dawid Parawjan || 2627 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || * || 1 || 4 || ½ ||  || 
|-
|10 || GM ||align=left|   Mateusz Bartel || 2600 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || * || 2½ ||  ||  || 
|-
|}

Offene Turniere 
Das Prague International Chess Open wurde von  GM Hannes Stefánsson aus Island mit 7½ Punkten aus 9 Partien gewonnen. Damit qualifizierte er sich für das Challengers im Prager Schachfestival 2020.
Das bestbesetzte Rating-Turnier wurde vom Algerier  Sofiane Anis Amellal mit 8½ Punkten aus 9 Partien gewonnen.

Weblinks 
 Prague Chess Festival 2019

Einzelnachweise 

Schach (Tschechien)
Schachturnier
Sportveranstaltung in Prag
Schachveranstaltung 2019